Кубок французької ліги з футболу 2008–2009 — 15-й розіграш Кубка ліги у Франції. Втретє переможцем став Бордо.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 вересня 2008

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 вересня 2008

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня 2008

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 листопада 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 листопада 2008

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 січня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 січня 2009

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 лютого 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок французької ліги на soccerway 
 Кубок французької ліги на rsssf  

2008–2009
Франція
Франція
2008 у французькому спорті
2009 у французькому спорті